Holmgård har flere betydninger:

Stednavne
 Holmgård (Glenstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Glenstrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Holmgård (Skals Sogn) – en hovedgård i Skals Sogn, Viborg Kommune
 Holmgård (Sønder Lem Sogn) – en herregård i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørre Holmgård – en herregård i Møborg Sogn, Lemvig Kommune
 Holmgård (Stevninghus) – en ejendom i Ny-Hedeby Spejdercenter.
 Et historisk navn på Novgorod.

Personnavne
 Lasse Holmgaard – dansk fodboldspiller.
 Ole Holmgaard – dansk komponist